Badari bezeichnet:

 die ägyptische Stadt el-Badari
 die nach dieser Stadt benannte prähistorische Badari-Kultur
 eine alternative Schreibweise von Badarri, einer Stadt in Gambia
 das ehemalige Zentrum des timoresischen Reichs von Luca, siehe Badari (Luca)

Badari ist der Familienname von:

 Tibor Badari (1948–2014), ungarischer Boxer